Даніель Салльнав (, , Анже, Франція) — французька письменниця, перекладачка та журналістка. У 1980 році письменниця отримала премію Ренодо за роман "Les Portes de Gubbio".

Біографія 
Даніель Салльнав народилась 28 жовтня 1940 року в Анже (Франція).  
У квітні 2011 року вона стала членом Французької академії.

Нагороди та премії 
1980 р. – премія Ренодо за роман "Les Portes de Gubbio"
2005 р. – Grand prix de littérature de l'Académie française 
2005 р. – Grand prix Jean-Giono за твір "La Fraga" 
2006 р. – Prix Marguerite-Duras за твір "Quand-même" 
2008 р. – Prix Jean-Monnet de littérature européenne du département de Charente за твір "Castor de guerre"

Творчість 
Adieu (1988)
Conversations conjugales (1987)
La vie fantôme (1986)
Un printemps froid (1983)
Paysages de ruines avec personnages, Flammarion, 1975
Le voyage d'Amsterdam ou les règles de la conversation, Flammarion, 1977
Un printemps froid, Seuil, 1985
Rome, Autrement, 1986
La vie fantôme, Seuil, 1988
Le don des morts, Gallimard, 1991
Le théâtre des idées, Gallimard, 1991
Passages de l'Est, Gallimard, 1991
Villes et villes, Des femmes, 1991
Le principe de ruine, Gallimard, 1991
Lettres mortes, Michalon, 1995
Les Portes de Gubbio, Hachette, 1980/Gallimard, 1995
Les trois minutes du diable, Gallimard, 1994/1996
Viol, Gallimard, 1997
L'Amazone du grand Dieu, Bayard, 1997 À quoi sert la littérature?, Textuel, 1997
Carnets de route en Palestine occupée : Gaza-Cisjordanie, novembre 1997, Stock, 1998 
D'amour, Gallimard, 2002
Nos amours de la France - République, identités, régions, en collaboration avec Périco Légasse, Textuel, 2002 
dieu.com, Gallimard, 2003
La Fraga, Gallimard, 2004
Quand même, Gallimard, 2006
Castor de guerre, Gallimard, 2008
« Nous, on n'aime pas lire », Gallimard, 2009
La vie éclaircie : Réponses à Madeleine Gobeil, Gallimard, 2010
Sibir. Moscou-Vladivostok, Mai-Juin 2010, Gallimard, 2012
Dictionnaire amoureux de la Loire, dessins d'Alain Bouldouyre, Plon, 2014
participation à l'ouvrage collectif Qu'est-ce que la gauche ?, Fayard, 2017.
L'églantine et le muguet, Gallimard, 2018
Jojo, le Gilet jaune, Gallimard, 2019

Література 
Jacques Le Martinel (dir), Danièle Sallenave: Visages d'une œuvre, Presses de l'Université d'Angers, 2000.
Bruno Thibault, Danièle Sallenave et le don des morts, Amsterdam/New York, Editions Rodopi, 2004.
Bruno Thibault, Danièle Sallenave, revue Europe, janvier 2014 (sous presse)

Примітки

Посилання 

Французькі письменниці
Письменники XX століття
Письменники XXI століття
Члени Французької академії
Лауреати премії Ренодо
Французькі перекладачі
Випускники Вищої нормальної школи (Париж)
Уродженці Анже